Manuel Núñez - conjunto del nombre propio Manuel y apellido Núñez - que puede referirse a:

Personajes 
Manuel Nunez Blanco (1947), político uruguayo;
 Manuel Núñez de Arenas (1886-1951), político español;
 Manuel Núñez Arauna (1998-), presentador chileno;
 Manuel Núñez Butrón (1900-1952), médico peruano;
 Manuel Núñez Carapeto (1959-), futbolista español;
 Manuel Núñez Encabo (1940-), catedrático español de Filosofía del Derecho;
 Manuel Núñez de Gaona (1741-1813), marino español;
 Manuel Núñez Gascón (17??-1808), niño español - personaje de la Guerra de la Independencia Española;
 Manuel Núñez Gutiérrez (1950-), ingeniero agrónomo y economista español;
 Manuel Núñez Pérez (1933-), político español - Ministro de España (durante 1981-1982);
 Manuel Núñez Sedaño (1499-15??), militar español;
 Manuel Á. Núñez Soto (1951-), político mexicano;
 Manuel Núñez Tovar (1876-1928), entomólogo venezolano;
 Manuel Núñez Yanowsky (1942-), arquitecto español;
 Manuel Núñez (17??-1???), arquitecto español;
 Manuel Núñez Asencio (1957-), lingüista dominicano;
 Manuel Núñez "Molestias" (n/d), futbolista mexicano;
 Manuel Núñez (n/d), político peruano - Presidente de la Corte Suprema del Perú (1970);
 Manuel Núñez (n/d), militar uruguayo - Ministro del Interior de Uruguay (durante 1979-1981);